Farturense – abitanti di Fartura do Piauí
Farturense – abitanti di Fartura